Ham (eina), eina usada en la pesca
 Personatges:
 Ham o Cam, fill de Noè i pare de Cuix, Misraim, Put i Canaan
 Ham (Ximpanzé), primer homínid astronauta.
 Ham, Chem o Khem, déu de la fertilitat i el patró de la civilització egípcia 
 Toponímia:
 Ham (Bèlgica), municipi belga de la província de Limburg a la regió de Flandes 
 Ham (Richmond upon Thames), barri de Richmond upon Thames
 Ham (Somme), municipi francès al departament del Somme 
 Cantó de Ham, cantó francès del departament del Somme, districte de Péronne 
 Ham-en-Artois municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Ham-les-Moines és un municipi francès al departament de les Ardenes 
 Ham-sous-Varsberg, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Ham-sur-Heure-Nalinnes, en való Han-Nålene, municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona 
 Ham-sur-Meuse és un municipi francès al departament de les Ardenes 
 Basse-Ham o Nidder-Ham municipi francès al departament de Mosel·la 
 Ham Lake, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Estació de Ham (Somme), estació ferroviària al municipi francès de Muille-Villette, a prop de Ham (al departament del Somme).
 Le Ham (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Le Ham (Mayenne), municipi francès al departament de Mayenne